Vaja kan syfta på följande:

 Vaja, hondjur av ren (renko)
 Vaja, Ungern, en ort i Ungern